Джозеф Ниммо (, ? — 1854) — британский ботаник.

Биография 
Джозеф Ниммо предположительно родился в Индии.

Он принимал участие в исследованиях растений из Бомбея, результаты которых были опубликованы посмертно Джоном Грэмом в Botany of the Bombay presidency. Вёл переписку с Джозефом Долтоном Гукером.

Джозеф Ниммо умер в 1854 году.

Научная деятельность 
Джозеф Ниммо специализировался на семенных растениях.

Почести 
В его честь был назван род Nimmoia Wight из семейства Дербенниковые и Nimmoia Wight</small> из семейства Мелиевые.

Примечания

Литература 
 Ray Desmond, Dictionary of British and Irish botanists and horticulturists: including plant collectors, flower painters, and garden designers, CRC Press, 1994, 825 p. (ISBN 9780850668438).
 Royal Botanic Gardens, Kew. Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh, Volumen 40, H.M.S.O., Edinburgo, 1982, pp. 322.

Ссылки 
 «Botany of the Bombay presidency», dans Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Volume 1, Asiatic Society of Bombay, 1844, p. 320 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании